

Attività 
Nipote del compositore e direttore del Corpo Civico musicale di Catania Francesco Minuta, ha iniziato la sua attività di musicista fin da giovane, dedicandosi successivamente alla composizione di musica per ensemble e poi per il teatro. Ha collaborato con il Teatro Massimo Bellini di Catania, il Teatro Stabile di Catania, il Teatro Vitaliano Brancati di Catania ed il Piccolo Teatro di Catania, anche con la scrittura di musiche di scena.

Vincitore del primo premio assoluto del XVI concorso internazionale di musica "A.M.A. Calabria”, si è inoltre aggiudicato il primo premio nella prima edizione del concorso Italy Percussion Competition per la sezione composizione con il brano Ciciulena, una suite di danze siciliane scritta per ensemble di strumenti a percussione.

Ha realizzato un arrangiamento per ensemble per la rassegna “Poesia e Musica - Arte e Donna” con il patrocinio del Comune di Catania ed il Museo Diocesano di Catania e partecipato con il brano Spanish Lady al Premio Brancati di Zafferana Etnea.

Ha partecipato con composizioni originali alla rassegna The Music Festival of Nations - Concerti del Tempietto, patrocinata da Roma Capitale. Nel 2013 ha realizzato insieme alla Camerata Polifonica Siciliana la colonna sonora per la sonorizzazione del film muto Un Amore selvaggio di Raffaele Viviani (1912) ed insieme all’ensemble siciliano Broken Consorts nel 2015 vince il premio “Agata Rubino Impastato”, nella città di Alcamo.

Dal 2015 collabora con il Teatro Massimo Bellini di Catania per diverse produzioni liriche e sinfoniche dell’Ente e nel 2016 ha scritto le musiche per lo spettacolo teatrale Cica la Cicala e Is la Formica, su libretto di Lina Maria Ugolini ed il patrocinio della Camerata Polifonica Siciliana, andato in scena al Piccolo Teatro di Catania.

Ha contribuito nel 2017 alla realizzazione dell'album Eclipse insieme alla cantautrice romana Chiara Civello e nel 2018 realizza per il Teatro Vitaliano Brancati di Catania le musiche di scena per lo spettacolo Oh Dio Mio!, della drammaturga israeliana Anat Gov. Sempre lo stesso anno ha contribuito alla pubblicazione del libro Le forme della poesia e la musica di Lina Maria Ugolini, edito da Villaggio Maori.

Ha realizzato un poema sinfonico dal titolo Elpìs, eseguito dal direttore d’orchestra Teodor Currentzis alla Sainte-Chapelle di Parigi nel 2019 trasmesso da Arte.tv ed ha composto brani per ensemble di percussioni, oltre che un Metodo per Tamburo edito da Symphonos Italia.

Nel 2013 è stato co-fondatore dell’etichetta discografica Symphonos Italia e dal 2020 collabora attivamente con compositori di musica elettronica, tra cui Twelwe, Dye O, Molife, Bonsaye, minite, Far Orange, Sun Mirage, Cogitation, Raphael Creed, Thirsty Ear, Pearl Melendez, Noa Sandberg, Klaangen, Darcie Roman, Leon Jarvis, Moon Oceans, Cokobi, Jeff Birma, Najma Wallin, Clyde Boudreaux, Scintillante, Elise Ryen, Zims Ele, Kaua Correia, Vishal Casey, Mario Basanov, Hot Toddy, Leon Somov & Jazzu, Ella Calmes, Artemio Li Fonti, Samira Tesfay, Artura Ponce Valles, Tine Mydland, Marie Protivovà, Jeff Birma, Jeanelle Bolduc, Kaua Correia, Judithe Abelsen, Jürgen Paape, Sascha Funke, Superpitcher, Pachanga Boys.

Discografia

Album / EP 
 2021 – Even After Dark (Symphonos Italia)
 2021 – Piece of Your Heart (Symphonos Italia)
 2021 – Symphony of Nature (Symphonos Italia)
 2021 – Different Ways (Symphonos Italia)
 2021 – Bar Night (Symphonos Italia)

Singolo 

 2021  –  Crepitaculum (Symphonos Italia)
 2021  – Mondays Time (Symphonos Italia)
 2021  – Time Laps (Symphonos Italia)
 2021  – Okapi (Symphonos Italia)
 2021 – My Dreams (Symphonos Italia)
 2021 – Mystical Voices (Symphonos Italia)
 2021 – Water Spirit (Symphonos Italia)
 2021 – Holy Ground (Symphonos Italia)
 2021 – Above The Sky (Symphonos Italia)
 2021 – Black in Mind (Symphonos Italia)
 2021 – Sonic Flavours (Symphonos Italia)
 2021 – Age of Pandora (Symphonos Italia)
 2021 – You Know Feeling (Symphonos Italia)
 2021 – Astral Waves (Symphonos Italia)
 2021 – Matter of Time (Symphonos Italia)
 2021 – Talking Heart (Symphonos Italia)
 2021 – Lost with You (Symphonos Italia)
 2021 – Long Time (Symphonos Italia)
 2022 – Friends In Love (Symphonos Italia)
 2022 – Take Me Dancing (Symphonos Italia)
 2022 – Pacific Coast (Symphonos Italia)
 2022 – High On Love (Symphonos Italia)
 2023 – Save a Soul (Symphonos Italia)
 2023 – Midnight (Symphonos Italia)

Pubblicazioni 

 Elpìs – Poema sinfonico in unico atto. Sainte-Chapelle di Parigi.
 Il Vecchio Castello – Arrangiamento tratto dalla suite Quadri di un'esposizione di Modest Musorgskij.
 Un Amore selvaggio – Sonorizzazione del film muto di Raffaele Viviani.
 Eclipse – Composizione per ensemble di percussioni.
 Ciciulena – Sicilian Dance Suite for Multiple Percussion.
 Percussion Ouverture – Ouverture in 3 movimenti.
 Quattro Pezzi per Quattro Tom-Toms – Composizione per ensemble di percussioni.
 Giochi di Fuoco – Composizione per ensemble di percussioni.
 Jota – Musica per ensemble di arpe.
 Spanish Lady – Musica per ensemble di arpe.
 Requiem For a Dream – Musica per ensemble di arpe.
 Metodo per Tamburo I – Metodo per Tamburo Volume I
 Metodo per Tamburo II – Metodo per Tamburo Volume II

Note